Označení Valdštejnův dub nesou dva památné stromy, které bývají spojovány s postavou Albrechta z Valdštejna:

 Valdštejnův dub (Lukov) – u hradu Lukov, okres Zlín
 Valdštejnův dub (Okrouhlá) – okres Cheb